Ле́в Льво́вич Коле́сников (4 августа 1940 — 26 августа 2018, Москва) — заведующий кафедрой анатомии человека Московского государственного медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель науки России.

Биография 
Родился 4 августа 1940 года.
Умер 26 августа 2018 года

В 1964 году окончил Московский медицинский стоматологический институт, затем спецординатуру по челюстно-лицевой хирургии. C 1965 года работал ассистентом на кафедре анатомии человека, с 1969 года —  старшим преподавателем, с 1975 года — доцентом.

В 1998 году работал в составе правительственной экспертной комиссии по идентификации останков царской семьи при проведении анатомо-судебно-стоматологической экспертизы черепов и зубо-челюстного аппарата  9 человек из Екатеринбургского захоронения. 30 января 1998 года правительственная комиссия завершила работу и сделала вывод:
 

Результаты работы опубликованы в журнале «Российские морфологические ведомости» в 1998 году, и в ведущем международном издании «Anatomical Record» – Anatomical Appraisal of the skulls and Teeth Associated the Family of Tsar Nicolay Romanov» в 2001 году.

В 2000 году закончил работу над монографией «Сфинктерный аппарат человека», в которой представил полный перечень и классификацию сфинктерных структур тела человека. Эта монография стала одним из первых отечественных научных исследований по сфинктерологии. В 2004 году Решением Президиума РАМН монография была удостоена премии имени академика В. П. Воробьёва как лучшая работа в области медицины по специальности «нормальная анатомия».

С 1991 года — заведующий кафедрой анатомии человека Московского государственного медико-стоматологического университета. Член редакционных коллегий «Журнала анатомии и гистопатологии» и «Российского стоматологического журнала», журнала «Морфологические ведомости». Президент Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов (НМОАГЭ).

В 2011 году в соавторстве с профессором Л. Е. Этингеном издал книгу «Мёртвые учат живых». Автор свыше 250 научных публикаций, в том числе более 10 монографий, и нескольких изобретений в области медицины.

Скончался после продолжительной болезни 26-го августа 2018 года в г. Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Публикации 
 Анатомия и биомеханика зубо-челюстной системы / Учебное пособие. Под ред. Л. Л. Колесникова, С. Д. Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. Дегтярева. Изд. группа: ГЭОТАР-Медиа — 2009 — 336 с. — ISBN 978-5-9704-1111-7
 Сфинктерология: прошлое и настоящее / Астраханский мед. журнал. — 2007 — №2. — С. 10 — 11.
 Атлас анатомии человека. 4-е издание / Ф. Неттер, Л. Л. Колесников, Изд. группа: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 78 п.л.
 Рецензия на книгу «Лекции по анатомии человека» проф. Л. Е. Этингена / Морфологические ведомости. — 2007 — №№ 1 — 2. — С. 304 — 305.
 Анатомические основы томографии лица / С. С. Михайлов, Л. Л. Колесников. М.: Медицина — 1976 — 215 с.
 Построение и свойства костных структур / Ю. М. Аникин, Л. Л. Колесников. М. — 1993 — 128 с. — Монография.
 Движение, ты прекрасно / Л. Л. Колесников, Б. А. Никитюк, Л. Е. Этинген,  М. — 1993 — 182 с. — Монография.
 Очерки теории и истории анатомии / Л. Л. Колесников, Б. А. Никитюк. М. — 1994 — 197 с.
 Морфо-экспериментальные аспекты реиннервации пересаженного сердца / С. О. Тренин, Л. Л. Колесников. М. — 1995 — 184 с. — Монография.
 Опорные структуры человеческого организма / Л. Л. Колесников, А. П. Сорокин, Ю. М. Аникин, И. Г. Стельникова.  Н. Новгород — 1997 — 146 с. Монография.
 Пищеводно-желудочный комплекс / Л. Л. Колесников, Д. Б. Никитюк, Ю. М. Селин.  М. — 1997 — 140 с. — Монография.
 Вегетативные лицевые боли / Л. Л. Колесников и соавторы.  М.: Медицина — 1999 — 10 печ.л. — 160 с. — Монография.
 Сфинктерный аппарат человека / Л. Л. Колесников. СПб.: Специальная литература — 2000 — 12 печ .л. — 184 с. — Монография.
 Наши зубы: прошлое и настоящее / Л. Л. Колесников.  Изд. группа: ГЭОТАР-Медиа. М. — 2003 — 64 с.
 Нейро-глио-сосудистые отношения в центральной нервной системе / Под редакцией проф. Л. Л. Колесникова. Авторы: Ю. Г. Васильев, В. М. Чучков. Изд. АНК. Ижевск — 2003 — 162 с. Монография.
 Зубы. Прошлое, настоящее и возможное будущее / Л. Л. Колесников.  Москва, Издательство: Медицина XXI — 2007 — 92 с. Монография.
 Развитие, возрастные изменения и аномалии органов человека / Л. Л. Колесников, А. В. Чукбар, Издательство: Медицина XXI — 2004 — 144 с. — ISBN 5-902364-07-8
 Анатомия зубов / Л. Л. Колесников, А. В. Чукбар, Издательство: Медицина XXI — 2007 — 48 с. — ISBN 5-902364-27-2
 Сфинктерология / Л. Л. Колесников, Изд. группа: ГЭОТАР-Медиа — 2008 — 142 с. — ISBN 978-5-9704-0803-2
 Terminologia Anatomica / Международная анатомическая терминология / International Anatomical Terminology / Л. Л. Колесников, Издательство: Медицина — 2003 — 424 с. — ISBN 5-225-04765-3
 Мёртвые учат живых / Л. Л. Колесников, Л. Е. Этинген, М.: Статус Дизайн  2011. — 2011 с.

Научная деятельность 
 1969 год — кандидатская диссертация
 1990 год — докторская диссертации
 2000 год — избран членом-корреспондентом РАМН

Патенты 
 Патент на стереокраниобазиометр
 Способ изготовления коррозионных анатомических препаратов
 Консервирующая жидкость для биологических объектов
 Сетка для гемостаза паренхиматозных органов
 Способ пластинации биологических объектов
 Способ повышения возможности удачной имплантации эмбриона к эндометрию полости матки

Награды и звания 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Заведующий кафедрой анатомии человека МГМСУ Л. Л. Колесников
 Президент Межрегиональной общественной организации «Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов» Л. Л. Колесников

Преподаватели МГМСУ
Похороненные на Троекуровском кладбище